ANATEL es el acrónimo de:

Asociación Nacional de Televisión de Chile.
Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México.
Agência Nacional de Telecomunicações de Brasil.